Sahota ist der Familienname folgender Personen:

 Daljit Singh Sahota (* ?), indisch-britischer Präsident des Indian Overseas Congress UK
 Gian Singh Sahota (1924–2010), indisch(-britisch-US-amerikanisch)er Ökonometriker und Professor
 Harbans Sahota (* 1963), punjabischer/indischer Sänger
 Sunjeev Sahota (* 1981), britischer Schriftsteller